Долгов Андрій Валерійович (1975—2016) — підполковник СБУ учасник російсько-української війни
 Долгов Віталій Олександрович (* 1941) — радянський діяч, секретар Ровенського обласного комітету КПУ, начальник Управління кадрів та державної служби апарату Ради федерацій Російської Федерації.
 Долгов Володимир Генріхович — радянський плавець, олімпійський медаліст.
 Долгов Григорій Степанович (1890—1957) — актор, заслужений артист УСРР (1934).
 Долгов Ігор Олександрович (1964—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Долгов Ігор Олексійович — український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України.
 Долгов Максим Едуардович — український стрибун у воду.
 Долгов Олег Анатолійович — російський співак (тенор).
 Долгов Олег Володимирович — російський фізик.
 Долгов Петро Іванович — Герой Радянського Союзу, старший інструктор-випробувач парашутної техніки.

Примітки 

Прізвища